JTC steht für:

 Jewish Trust Corporation, eine Treuhänderstelle in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 ISO/IEC JTC1, Joint Technical Committee 1 der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC)
 Joint Transnational Call, ein Verfahren der Europäischen Union zur Initiierung von internationalen Forschungskooperationen, die von den Mitgliedstaaten finanziert werden
 Die Handelsmarke des Unternehmens JAY-tech mit Sitz in Mönchengladbach für Produkte aus der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik.

Abkürzung